

События 
 Утверждение демократических реформ Клисфена в Афинах.

Римская республика 
 Консулы: Публий Валерий Публикола (в 3-й раз) и Марк Гораций Пульвилл (во 2-й раз).

Китай 
 3-й год по эре правления луского князя Дин-гуна.
 В 1 луне луский гун отправился в Цзинь, но вынужден был вернуться от Хуанхэ.
 Во 2 луне, в день синь-мао умер чжуский князь (цзы) Чуань (Чжуан-гун), осенью был похоронен.
 Зимой луский сановник Чжунсунь Хэ-цзи и чжуский князь заключили договор в Ба.
 цайский Чжао-хоу, задержанный в Чу на три года, поднёс Цзы-чану меховой халат и смог вернуться. Также Цзы-чан освободил танского князя, который отдал ему коня. Цзы-чан советовался с Доу Це, как накопить богатства и лошадей (эпизод 222 «Го юй»).
 цайский хоу отправился в Цзинь, прося напасть на Чу.

См. также

Примечания